Камышенка — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края. Входит в состав Клепиковского сельсовета.

История 
Основано в 1776 г. В 1926 году село Камышенское состояло из 231 хозяйства. В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Камышенского сельсовета Пристанского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Пристанского района